Cuna — род морских двустворчатых моллюсков из семейства Condylocardiidae отряда Carditoida.

Классификация 
По данным World Register of Marine Species, на сентябрь 2016 г. в род включают 32 вида, из них 12 — вымерших:

Примечания 

Разнозубые
Роды моллюсков